Die WTA Championships 2012 (auch als TEB-BNP Paribas WTA Championships – Istanbul 2012 bekannt)  waren ein Damen-Hartplatzturnier. Das nach den vier Grand-Slam-Turnieren bedeutendste Turnier der WTA im Turnierkalender der Damen fand vom 23. bis zum 28. Oktober 2012 im Sinan Erdem Dome statt. Die Tennismeisterschaften der WTA Tour im Dameneinzel und -doppel wurden zum zweiten Mal in Istanbul, Türkei, ausgetragen.

Die Tschechin Petra Kvitová im Einzel und die amerikanische Paarung Liezel Huber/Lisa Raymond im Doppel waren die Titelverteidigerinnen. Alle drei Spielerinnen waren auch diesmal wieder qualifiziert. Kvitová konnte nur das erste Gruppenspiel gegen Agnieszka Radwańska bestreiten und musste dann die weiteren Spiele absagen. Für sie rückte die Australierin Samantha Stosur nach, die als erste Ersatzspielerin nach der Vorrunde sieglos ausschied.

Siegerin im Einzel wurde Serena Williams, die Marija Scharapowa mit 6:4, 6:3 besiegte. Den Doppeltitel sicherte sich die russische Paarung Marija Kirilenko/Nadja Petrowa gegen Andrea Hlaváčková und Lucie Hradecká mit 6:1, 6:4.

Einzel

Qualifikation 
Die acht bestplatzierten Damen der WTA Tour 2012 waren für diesen Wettbewerb qualifiziert. Dazu kamen noch zwei Reservistinnen.

Austragungsmodus 
Bei der Rundenturnierphase (engl. Round Robin) spielten je vier Spielerinnen in zwei Gruppen, jede gegen jede. Die zwei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für das Halbfinale, das nach dem K.-o.-System ausgetragen wurde. Die Siegerin jeder Gruppe spielte gegen die Zweite der anderen Gruppe, die Siegerinnen dieser Partien bestritten das Endspiel.

Setzliste

Halbfinale, Finale

Rote Gruppe

Weiße Gruppe 

 Petra Kvitová konnte nur das erste Spiel gegen Agnieszka Radwańska bestreiten und musste dann wegen einer Virusinfektion aufgeben. Für sie rückte Samantha Stosur als erste Ersatzspielerin nach.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte

Doppel

Qualifikation 
Die vier bestplatzierten Doppelpaarungen der WTA Tour 2012 waren für diesen Wettbewerb qualifiziert.

Austragungsmodus 
Die Turniersiegerinnen wurden nach dem K.-o.-System ermittelt.

Setzliste

Halbfinale, Finale

Preisgelder und Weltranglistenpunkte

Weblinks 
 WTA Turnierkalender 2012 (englisch)
 Offizielle Webseite der TEB-BNP Paribas WTA Championships (englisch)

Einzelnachweise 

WTA Tour 2012
Tennisturnier in Istanbul